Всеми́рный сою́з бапти́стов, или Всеми́рный бапти́стский алья́нс () — крупнейшее международное объединение христианских религиозных организаций, исповедующих баптистское вероучение.

Основан 17 июля 1905 года в Лондоне на первом Всемирном съезде баптистов. В 1911-1928 годах одним из вице-президентов Всемирного союза баптистов был представитель России Иван Степанович Проханов.

В настоящее время объединяет 214 баптистских союзов, действующих практически во всех регионах мира.

Руководство ВБА осуществляют Всемирные конгрессы баптистов, проходящие каждые пять лет, в промежутке между которыми коллегиальное руководство осуществляет Совет ВБА. Высшими исполнительными органами являются президент, генеральный секретарь и шестнадцать вице-президентов. Кроме того, в составе альянса выделяется шесть региональных подразделений:
 Азиатская баптистская федерация
 Европейская баптистская федерация
 Всеафриканское баптистское содружество
 Карибское баптистское содружество
 Североамериканское баптистское содружество
 Союз баптистов Латинской Америки

С 24 ноября 1985 года местом расположения руководящих органов ВБА является г. Маклеан (штат Виргиния, США).

Руководство 

Руководство Альянсом осуществляют Генеральные секретари, избираемые на пятилетний срок с правом переизбрания. Представительские функции выполняет Президент Альянса, также избираемый на пять лет (без переизбрания), и вице-президенты, представляющие различные регионы мира.

Генеральные секретари 
В 1988-2007 годах Генеральным секретарем был д-р Дентон Лотц. 
Генеральным секретарем с 2007 года по 2017 был бывший президент Союза баптистов Ямайки Невилл Каллам (Neville Callam).
В 2017 9-м Генеральным секретарем ВБА избран Элайджа Браун (Elijah Brown), профессор религиоведения из Восточно-Техасского баптистского университета.

Президенты 
Президенты Альянса избираются на пятилетний срок без переизбрания с момента создания ВБА в 1905 году. Вместе с президентом избираются вице-президенты, представляющие все регионы мира и отвечающие за коммуникацию между регионами и ВСБ. Количество вице-президентов варьировалось на протяжении существования союза. На данный момент их насчитывается четырнадцать. 

2005-2010 Дэвид Коффи (David Coffey), Великобритания.

2010-2015 Джон Аптон, Вирджиния, США.

2015-2020  Пол Мсиза (Paul Msiza), ЮАР.

2020-настоящее время Томас Макки (Tomás Mackey), Аргентина.

Статистика 

Данные Всемирного баптистского альянса на 1 сентября 2007 года:

Следует отметить, что ряд крупных баптистских объединений, в частности, Южная баптистская конвенция США, насчитывающая свыше 16 миллионов членов, посещающих более 44 тысяч церквей, не являются членами ВБА (вышли из объединения в 2004 году) и не входят в составляемую им статистику.

Источники

Ссылки 
 Сайт Всемирного баптистского альянса

Баптистские организации
Религиозные международные организации